Бла́кберн, традиционно Блэ́кберн, Блэкбёрн ( и ) — английская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Блэкберн — город в английском графстве Ланкашир.
 Блэкберн — город в шотландском округе Западный Лотиан.
 Блэкберн — река в Англии.
 Блэкберн — высочайшая точка гор Врангеля.
 Блэкберн-уит-Даруэн — унитарная единица на юго-востоке церемониального графства Ланкашир.

Фамилия 
 Блэкбёрн, Артур (1892—1960) — австралийский военный деятель.
 Блэкберн, Джозеф Генри (1841—1924) — английский шахматист XIX — начала XX века.
 Блэкбёрн, Кеннет (1907—1980) — британский колониальный чиновник, первый генерал-губернатор Ямайки.
 Блэкберн, Люк Прайор (1816—1887) — американский врач и политик, губернатор штата Кентукки в 1879—1883 годах. 
 Блэкберн, Маккензи (род. 1992) — тайваньский шорт-трекист канадского происхождения.
 Блэкберн, Марша (род. 1952) — американский политик.
 Блэкберн, Пол (род. 1993) — американский бейсболист.
 Блэкберн, Роландо (род. 1990) — панамский футболист.
 Блэкберн, Тайлер (род. 1986) — американский певец и актёр.
 Блэкберн, Томас (1844—1912) — английский энтомолог.
 Блэкберн, Фаррен — британский режиссёр кино и телевидения.
 Блэкберн, Элизабет (род. 1948) — американский учёный-цитогенетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год.

Другое 
 Блэкберн Олимпик — английский футбольный клуб из города Блэкберн.
 Блэкберн Роверс — английский футбольный клуб из города Блэкберн.
 Blackburn Aircraft — британский авиапроизводитель:
 Blackburn Botha
 Blackburn Buccaneer
 Blackburn Ripon
 Blackburn Roc
 Blackburn Shark
 Blackburn Skua

Примечания